Fogo - combustão
 Fogo (elemento)
 Fogo (DC Comics), uma personagem da DC Comics;
 Casa ou família, ambiente destinado à habitação de um núcleo familiar.

Ou ainda:
 Fogo de artifício, usado em espetáculos noturnos.
 Ilha do Fogo, uma ilha de Cabo Verde.
 Fogo fátuo
 Fogo de santelmo
 Fogo grego

Desambiguação